Henutsen je bila kraljica drevnog Egipta, a živjela je tijekom 4. dinastije.

Etimologija 

Henutsino ime znači "naša gospodarica". Ime joj je savršeno pristajalo, jer je bila kraljica.

Životopis 
Henutsen je rođena kao princeza. Njezin je otac bio faraon Snofru, a majka joj je bila Snofruova treća supruga, čije je ime nepoznato. Henutsenin je naslov bio "kraljeva kćer". 

Henutsen se udala za svog starijeg polubrata Kufua, nakon svoje sestre Meritites I. Rodila je Kufuu tri sina. Kufu je imao još dvije žene uz svoje polusestre Meritites i Henutsen, ali nije poznato tko su one bile. Moguće je da je jedna od njih bila Nefertkau, najstarija Henutsenina sestra.  
Na jednoj steli se spominje kako je Kufu "sagradio piramidu za kraljevu kćer Henutsen".

Obitelj 
Henutsen je bila potomkinja i pretkinja faraona, kako to pokazuje njezino pojednostavljeno obiteljsko stablo:

 

Šepseskaf je bio zadnji faraon 4. dinastije.

Kufuova i Henutsenina djeca:

Piramida 

Kraljica Henutsen je pokopana u piramidi G 1c u Gizi. Sama piramida nije originalno bila dio Kufuovog pogrebnog kompleksa. Ulaz u piramidu je sa sjeverne strane, ali je nekada bio s istočne. U piramidi se u jednom zidu nalazi niša, ali u njoj nije postavljen Henutsenin kip.

Prikaz 
U mastabi Kufukafa se nalazi jedini poznati prikaz njegove majke Henutsen. Ona je prikazana u zanimljivoj haljini, s perikom i lijevom rukom na prsima. Natpis kraj Henutsen je: "Njegova majka koja ga je rodila, ona koja gleda Horusa i Seta, velika od ljubavi". Haljinu sličnu Henutseninoj nosila je njezina polunećakinja, kraljica Heteferes II.

U literaturi 
U Herodotovom dijelu Povijest, Henutsen je opisana kao Kufuova kćer koja je spavala sa svojim ocem. Henutsen nije bila Kufuova, već Snofruova kćer.

Vanjske poveznice

Izvori 

Kraljice drevnog Egipta
Četvrta dinastija drevnog Egipta